Реус:
 Реус — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
 Реус — аэропорт, расположенный в муниципалитете Реус.
 Реус Депортиу — футбольный клуб из муниципалитета Реус.

Персоналии 
 Реус, Андрей Георгиевич (род. 1960) — генеральный директор ОАО «ОПК „Оборонпром“».
 Реус, Людмила Владимировна (по мужу Кедрина; 1961—2015) — советская и российская горнолыжница и тренер.
 Реус, Николай Иосифович (1890—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Реус, Нина Петровна (род. 1949) — советская и украинская актриса, заслуженная артистка Украины.
 Реус-Петренко, Ольга Николаевна (род. 1936) — советская актриса, Заслуженная артистка Украинской ССР.

См. также 
 Ройс
 Рейс
 Реусов